A Divisão de Honra da AF Porto de 2007–08 foi a edição de Divisão de Honra da AF Porto de 2007 e 2008. O Coimbrões venceu esta edição, subindo assim para a III Divisão e ganhando o seu primeiro título de campeão da Divisão de Honra da AF Porto.

Participantes

Classificação

Campeão 

Futebol de 2007 em Portugal
Futebol de 2008 em Portugal
AF Porto